Grabo (Ivoorkust), een plaats in Ivoorkust
 Grabo (Wittenberg), een ortsteil van de Duitse gemeente Wittenberg
 Gråbo, een plaats in de Zweedse provincie Västra Götalands län

Zie ook
Grabow (doorverwijspagina)
Grabów (doorverwijspagina)